Зурбаган — сказочный приморский город, который фигурирует во многих произведениях писателя Александра Грина.
 «Зурбаган» — песня к музыкальному фильму «Выше радуги».
Зурбаган — сервисный центр в Самаре.